Boogie peut désigner :
 boogie, rassemblement de parachutistes ;
 Boogie, jeu vidéo sorti en 2007 sur PlayStation 2, Nintendo DS et Wii ;
 Boogie, film réalisé par Radu Muntean ;
 Boogie, film réalisé par Gustavo Cova ;
 Boogie, album des Jackson Five ;
 Boogie, film  américain d'Eddie Huang (2021).

Voir aussi 
 

Homonymie de titre